Coville kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederick Vernon Coville
 James Coville

Robotskapade auktorsförkortningar